Erich Wöllner – primo ufficiale delle guardie di frontiera nella Germania riunificata
 Gerhard Wollner – attore tedesco
 Johann Christoph von Wöllner – medium, mistico, politico prussiano
 John Wollner – attore statunitense
 Maria Theresia Wöllner – moglie di un generale, fautore del protestantesimo in Germania
 Sieghard Wollner di Max – ebreo italiano deportato